Виола — имя, которое носили некоторые святые:
 Виола из Вероны, дева, мученица, память 3 мая;
 Виола Персидская, мученица, память 8 сентября. Ссылки 
 Viola
 Santa Viola Vergine e martire

Святые по алфавиту